Le tournoi de tennis Tokyo Cup est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 11 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Tokyo Cup
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Tokyo Cup
Sport au Japon en 1985
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en novembre 1985